Dywity (plaats), plaats in Polen
 Dywity (gemeente), gemeente in Polen